Pendleton megye (Kentucky)
Pendleton megye (Nyugat-Virginia)